Torres de Albanchez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torres de Albanchez (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Torres de Albanchez, kommun, Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar